Juha Miettinen (ur. 9 października 1980) – fiński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1998) i dwukrotny uniwersjady (2003 i 2005). Medalista mistrzostw kraju i mistrzostw świata weteranów.

Życiorys 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS występował w latach 1996–2005. Zadebiutował w nich 7 grudnia 1996 w Ruce, odpadając w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Do rywalizacji na najwyższym szczeblu przystępował jeszcze dwukrotnie – 1 marca 2002 w Lahti oraz 10 marca 2004 w Kuopio, gdzie także odpadł w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata. Większość startów w rywalizacji międzynarodowej odnotował w Pucharze Kontynentalnym, gdzie punktował 9 razy. Miejsce w czołowej „dziesiątce” zajął tylko raz – 29 lutego 2004 w Kuopio uplasował się na 10. pozycji.

Raz startował w mistrzostwach świata juniorów – w 1998 zajął 17. pozycję w konkursie indywidualnym. Dwukrotnie brał udział w uniwersjadzie – w 2003 indywidualnie był 21. (skocznia duża) i 31. (normalna), a drużynowo 4., z kolei dwa lata później indywidualnie plasował się na 23. (skocznia normalna) i 28. (duża), a drużynowo zajął 9. pozycję. Start na uniwersjadzie w 2005 był jednocześnie jego ostatnim w oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS.

Jest brązowym medalistą konkursu drużynowego mistrzostw Finlandii – wynik taki osiągnął w 2004, wraz z drugim zespołem klubu Puijon Hiihtoseura, w barwach którego startowali również Juha-Matti Ruuskanen, Pekka Salminen i Arttu Lappi. W Mistrzostwach Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 2008 zwyciężył w kategorii gości (wiek od 25 do 29 lat), w konkursie indywidualnym na skoczni K-73.

W sierpniu 2016, po ponad 11 latach przerwy, Miettinen ponownie został zgłoszony do udziału w oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS – 18 sierpnia zajął 35. pozycję w konkursie FIS Cup rozegranym w Kuopio, a dzień później był 24., zdobywając pierwsze w karierze punkty cyklu FIS Cup.

Jest medalistą letnich mistrzostw świata weteranów.

W październiku 2020 zdobył brązowy medal w indywidualnym konkursie mistrzostw Finlandii w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Zimowa uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980